Flesh & Blood (filme)
 Flesh & Blood (álbum de Poison)
 Flesh and Blood (álbum de Roxy Music)

Desambiguação